Кыласовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Кыласовская волость — в составе Кунгурского уезда Пермской губернии.
 Кыласовская волость — в составе Соликамского уезда Пермской губернии.